Мыслино:
 Мыслино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Мыслино — посёлок при станции в Волховском районе Ленинградской области.
 Мыслино — железнодорожная станция в Волховском районе Ленинградской области.

См. также 
 Мыслини
 Мыслина